Filip Zubčić – sciatore alpino croato
 Martina Zubčić – taekwondoka croata
 Tomislav Zubčić – cestista croato